Inklinacja – w astronomii jeden z parametrów opisujących orientację orbity
 Inklinacja magnetyczna – kąt pomiędzy wektorem natężenia pola magnetycznego a płaszczyzną poziomą
 Inklinacja – w geodezji nieprostopadłość osi obrotu lunety do osi obrotu instrumentu
inklinacja – skłonność do czegoś lub sympatia do kogoś

Przypisy